Висловка — деревня в Красноярском районе Самарской области в составе сельского поселения Светлое Поле.

География 
Находится на краю поймы реки Сок (правый берег) на расстоянии примерно 8 километров по прямой на юго-запад от районного центра села Красный Яр.

Население 
Постоянное население составляло 79 человек (русские 96%) в 2002 году, 73 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)